Лос Кандилес има више значења:

 Лос Кандилес (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Кандилес (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику